Wielandsweiler ist der Name folgender Orte:

 Wielandsweiler (Schwäbisch Hall), Weiler der Stadt Schwäbisch Hall im Landkreis Schwäbisch Hall in Baden-Württemberg
 Wielandsweiler (Tettnang), Weiler der Stadt Tettnang im Bodenseekreis in Baden-Württemberg